Giancarlo Tognoni - incisore, pittore e scultore italiano
 Gina Tognoni - attrice statunitense
 Mauro Tognoni - politico e sindacalista italiano